Prudentini – abitanti di Presidente Prudente
Prudentini – abitanti di Prudente de Morais (Minas Gerais)